Glory är Britney Spears nionde studioalbum, utgivet den 26 augusti 2016.

Låtlista

Källor
Glory Stephen Thomas Erlewine. Allmusic. Läst 7 oktober 2017.

Musikalbum 2016
Album av Britney Spears